La expresión Point-Blank puede referirse a:

 Point Blank, ciudad del estado de Texas (Estados Unidos).
 Point Blank, un cómic de Ed Brubaker y Colin Wilson.
 Point Blank , película de 1967 dirigida por John Boorman.
 Grosse Pointe Blank  película de 1997 protagonizada por John Cusack y Minnie Driver.
 Point Blank, película de 1998 protagonizada por Mickey Rourke.
 Point Blank, película de 2010 dirigida por Fred Cavayé.
Point Blank, película de 2019 dirigida por Joe Lynch, remake de la película de 2010.
 Point Blank, videojuego de 2008.